Western (engl. für westlich) steht für:
 Ein Genre, siehe Western (Genre), wird aber verkürzend auch für Werke der
 Literatur (siehe Wildwestroman),
 des Films (siehe Western) oder von
 Comics (siehe Western-Comic) verwendet, die diesem Genre angehören.

 Eine Musikrichtung, siehe Western Music

Western ist zudem der Titel von
 Western (1997), französischer Spielfilm 
 Western (2017), deutsch-bulgarisch-österreichischer Spielfilm 
 Western (Comic), ein französischer Comic, 2001

Western heißen folgende geographischen Objekte:
 Western Region (Ghana)
 Western Region (Irland), NUTS:IE013
 Western (Kenia), eine ehemalige Provinz in Kenia
 Western (Malta)
 Western Province (Papua-Neuguinea)
 Westprovinz (Ruanda), Western Province
 Western (Salomonen)
 Western (Sierra Leone)
 Western Region (Abu Dhabi)

historisch:
 West Coast Region (Gambia), davor Western Region
 Western Region (Nigeria)
 ehemalige Western Region der British Rail

Siehe auch: